O Reino de Hejaz e Négede () Mamlakat al-Ḥijāz wa-Najd), inicialmente o Reino de Hejaz e o Sultanato do Négede (مملكة الحجاز وسلطنة نجد, Mamlakat al-Ḥijāz wa-Salṭanat Najd), era uma monarquia dual governada por Ibn Saud depois da vitória do sultanato saudita do Négede sobre o Reino Hachemita de Hejaz em 1925. Foi a terceira iteração do terceiro estado saudita.

Em 1932, os dois reinos foram unificados como o Reino da Arábia Saudita.

História
Em 8 de Janeiro de 1926, Ibn Saud, o Sultão do Négede, foi coroado Rei do Hejaz na Grande Mesquita em Meca, e ele elevou Négede para o estatuto de reino em 29 de Janeiro de 1927. No Tratado de Gidá, em 20 de Maio de 1927, o reino de Ibn Saud foi reconhecido pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e foi tratado como o Reino do Négede e Hejaz.

Nos cinco anos seguintes, Ibn Saud administrou as duas partes de seu reino dual como unidades separadas. Em 23 de Setembro de 1932, Ibn Saud proclamou a união dos principais territórios Sauditas de Al-Hasa, Qatif, Nejd e Hejaz como o Reino da Arábia Saudita.

Política estrangeira
O Reino do Négede e Hejaz pode prosseguir a sua política expansionista pelo fornecimento de armas Britânicas por causa das suas relações estreitas com o Reino Unido. Sob Ibn Saud, o Hejaz retirou-se da Liga das Nações.

Em 1926, o Reino do Négede e Hejaz foi reconhecido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, seguido pelos Estados Unidos da América em 1931. Em 1932, o Reino Unido, a URSS, a Turquia, o Estado Imperial do Irão e a Holanda mantinham missões diplomáticas em Jidá; A Terceira República Francesa, o Reino da Itália e o Reino do Egito mantiveram representantes consulares não oficiais.

Rei do Négede e Hejaz (1926-1932)

Bandeiras do Négede e Hejaz

Notas

Fontes
 Statoids - Regiões da Arábia Saudita
 World Statesmen - Arábia Saudita

Ver também 
 História da Arábia Saudita

Estados extintos da Ásia da Idade Contemporânea
Estados extintos da Arábia Saudita
Estados e territórios fundados em 1926
Estados e territórios extintos em 1932